Олимпийские игры 1932
 Летние Олимпийские игры 1932 — X Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе, США.
 Зимние Олимпийские игры 1932 — III Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде, США.